Jacques Doucet kan henvise til flere personer:

 Jacques Doucet (modedesigner) (1853–1929), en fransk modedesigner
 Jacques Doucet (kommentator) (født 1940), fransk-canadisk sportkommentator for Montreal Expos
 Jacques Doucet (sømand), en fransk sømand, der deltog i Sommer-OL 1900
 Jacques Doucet (maler) (1924–1994), en fransk surrealistisk maler